Grupp C i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 22 och 30 november 2022. Gruppen bestod av Argentina, Saudiarabien, Mexico och Polen. De två bästa lagen gick vidare till åttondelsfinal. Enligt oddsen från spelbolagen så var Argentina stor favorit att vinna gruppen. Därefter var det Mexiko och Polen som väntades göra upp om en plats i slutspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp C.

Tabell

Matcher

Argentina mot Saudiarabien 

{{Resultat med trupp|id=ARG-KSA
|nr       = 8
|bild     = ARG-KSA 2022-11-22.svg
|datum    = 22 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lionel Messi 
|mål2     =  Saleh Al-Shehri Salem Al-Dawsari
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88012
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mohammed Al-Owais
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Mexiko mot Polen 

{{Resultat med trupp|id=MEX-POL
|nr       = 7
|bild     = MEX-POL 2022-11-22.svg
|datum    = 22 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 39369
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Guillermo Ochoa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Polen mot Saudiarabien 

{{Resultat med trupp|id=POL-KSA
|nr       = 22
|bild     = POL-KSA 2022-11-26.svg
|datum    = 26 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Piotr Zieliński Robert Lewandowski 
|mål2     = 
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 44259
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Robert Lewandowski
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Mexiko 

{{Resultat med trupp|id=ARG-MEX
|nr       = 24
|bild     = ARG-MEX 2022-11-26.svg
|datum    = 26 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Lionel Messi Enzo Fernández 
|mål2     = 
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 88966
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Polen mot Argentina 

{{Resultat med trupp|id=POL-ARG
|nr       = 39
|bild     = POL-ARG 2022-11-30.svg
|datum    = 30 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Alexis Mac Allister Julián Álvarez
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 44089
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alexis Mac Allister
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Saudiarabien mot Mexiko 

{{Resultat med trupp|id=KSA-MEX
|nr       = 40
|bild     = KSA-MEX 2022-11-30.svg
|datum    = 30 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Salem Al-Dawsari 
|mål2     =  Henry Martín Luis Chávez
|arena    = Lusail Iconic Stadium
|spelplats= Lusail
|publik   = 84985
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luis Chávez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala och inbördesmöte resultatet är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022